Hasta el 21 de junio de 2000 el distrito federal del Sur se denominaba distrito federal del Cáucaso Norte.

Cáucaso Septentrional (en ruso: Северо-Кавказский федеральный округ) es uno de los ocho distritos de la Federación Rusa, formado por los siguientes siete sujetos (entidades subnacionales): Daguestán, Ingusetia, Kabardia-Balkaria, Karacháyevo-Cherkesia, Osetia del Norte-Alania, Stávropol y Chechenia. Su capital es Piatigorsk, Stávropol. Limita al norte y noreste con Sur, al sureste con el mar Caspio, al sur con Azerbaiyán y al oeste con Georgia. Con 172 360 km² es el distrito menos extenso del país, Con 9 542 600 habs. en 2013, el segundo menos poblado —por delante de Lejano Oriente— y con 55,4 hab/km², el segundo más densamente poblado, por detrás de Central.

Fue creado el 19 de enero de 2010 por decreto del presidente de Rusia Dmitri Medvédev agrupando varios sujetos federales que anteriormente formaban parte del distrito Sur. Constituye, con pequeñas variantes, la provincia de Circasia, que así fue llamada durante el imperio.

Composición del distrito federal del Cáucaso Septentrional

Véase también 

 Cáucaso septentrional

Enlaces externos 
 SKFO.RU – Portal informativo regional 

Cáucaso Septentrional
Estados y territorios fundados en 2010